Breckl János (Budapest, 1958. május 9. – 2022. január 20. vagy előtte) magyar díszlet- és jelmeztervező.

Élete 
1958-ban született Budapesten. Grafikus vagy ötvös szeretett volna lenni. A filmgyárban kezdett el dolgozni statisztaként, majd öltöztető lett. A 90-es évektől tervezett rendszeresen filmes jelmezeket.

Filmes munkássága jelmeztervezőként

Jegyzetek

Források 

 Magyar filmlexikon. Szerk. Veress József. Bp., Magyar Nemzeti Filmarchívum, 2005. 1571, [6] o. 
 Révai Új Lexikona. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits, 1996-. 16 db.

További információk 

 
 

1958-ban született személyek
2022-ben elhunyt személyek
Budapesten született személyek
Magyar jelmeztervezők
Magyar díszlettervezők